Deux navires de la marine américaine portent le nom dUSS Reno :
 l', un destroyer de classe Clemson, en service de 1920 à 1930 ;
 l', un croiseur léger de classe Atlanta, en service de 1943 à 1946.

Reno